Wasserkatze ist die Bezeichnung für: 
die Fischkatze, die in den Tropen an Gewässern lebt, schwimmen kann und Schwimmhäute hat
einen Wasserbeutel zum Mitnehmen von Wasser zu Outdoor-Zwecken, der an der Hüfte getragen wird
ein motorisiertes Wassergerät bzw. Wasserfahrzeug